Gleba Lindoia é um bairro localizado na zona leste de Londrina . É cortado pela BR-369, que vai em direção a Ibiporã, município que delimita este bairro.

Principais Vias

 Av. das Maritacas
 Av. Pedro Boratin
 R. Centenário do Sul
 R.  João Munhoz Moreno
 R.  Pastor Elias Abrahão

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Jesualdo Garcia Pessoa
 Conjunto Habitacional José Maurício Barroso
 Conjunto Habitacional Mister Arthur Thomas
 Conjunto Residencial Lindoia
 Jardim Alemanha
 Jardim da Urca
 Jardim Indusville I
 Parque Industrial Buena Vista
 Parque Rui Barbosa
 Parque Tecnológico Francisco Sciarra
 Residencial Vila Romana
 Vila Izabel

Bairros de Londrina